Ха́чин:

 Хачин — самый большой остров на озере Селигер.
 Хачин, Георгий Андреевич (1915—1978) — наводчик орудия, старший сержант, Герой Советского Союза.
 Хачин, Владимир Николаевич (род. 1946) — российский учёный, доктор физико-математических наук.